TNT Sports é uma marca de canais de televisão esportivos de propriedade de WarnerMedia, presente nos seguintes países da América Latina:

 TNT Sports (Argentina), canal que deu origem à marca.
 TNT Sports (Brasil), bloco de programação, anteriormente Esporte Interativo.
 TNT Sports (Chile), anteriormente CDF.
 TNT Sports (México).